Pomianowo ist der Name zweier polnischer Dörfer:

 in der Woiwodschaft Masowien: Pomianowo (Dzierzążnia)
 in der Woiwodschaft Westpommern: Pomianowo (Białogard)